«Чо́кнутые» или «Чо́кнутая» () — американский кинофильм-драма режиссёра Мартина Ритта, вышедший на экраны в 1987 году. Экранизация пьесы Тома Топора. Лента получила три номинации на премию «Золотой глобус» — за лучший фильм-драму, лучшую женскую роль в драматическом фильме (Барбра Стрейзанд) и лучшую мужскую роль второго плана (Ричард Дрейфусс), а также была номинирована на премию «Давид ди Донателло» в категории «лучшая зарубежная актриса» (Барбра Стрейзанд).

Сюжет 
Девушка по вызову Клодия Дрейпер убивает своего клиента Аллена Грина. Преследуя цель избежать публичного скандала, мать Клодии Роуз и отчим Артур пытаются представить её невменяемой и привлекают к делу известного психиатра доктора Герберта Моррисона. В ходе судебного заседания адвокат Клодии отказывается от защиты своей подопечной после того, как та понимает в каком свете её выставляют родители и набрасывается на своего защитника в зале суда.

Суд назначает нового адвоката Аарона Левински, который всерьёз берётся за дело. В ходе собственного расследования Левински вскрывается неприглядная правда о внешне респектабельной семье Дрейпер, а также мотивы, приведшие Клодию на панель.

В ролях 
 Барбра Стрейзанд — Клодия Дрейпер
 Ричард Дрейфусс — Аарон Левински
 Морин Стэплтон — Роуз Кёрк
 Карл Молден — Артур Кёрк
 Илай Уоллак — доктор Герберт Моррисон
 Роберт Уэббер — прокурор Фрэнсис Макмиллан
 Джеймс Уитмор — судья Стэнли Мёрдок
 Лесли Нильсен — Аллен Грин

Ссылки 
  
  
 Nuts at the Barbra Streisand archives 

Фильмы-драмы США
Фильмы Мартина Ритта
Фильмы о законе
Экранизации пьес США
Фильмы США 1987 года
Фильмы по сценариям Элвина Сарджента